Osoby o tym nazwisku:
 Lucio Angelo Renna – rzymskokatolicki duchowny
 Luigi Renna – rzymskokatolicki duchowny
 Tony Renna – amerykański kierowca wyścigowy